Prêt-à-porter – rodzaj kolekcji mody
 Prêt-à-Porter – film w reżyserii Roberta Altmana